Mangudaï est :
 une orthographe pour Manghit, une tribu mongole ;
 une unité militaire de cavalerie de cette tribu, le Mangudaï.